Carpinelli ima više značenja:
 Carpinelli, Benevento
 Carpinelli, Potenza